Доманин — фамилия. Известные носители:
 Доманин, Александр Фёдорович (1923—2009) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Доманин, Валентин Александрович (1927) — Герой Социалистического Труда.
 Доманин, Дмитрий Степанович (1913—1995) — советский и российский тренер по самбо.